NLB liga 2007./08. je bila sedmo izdanje Jadranske lige u košarci. Sudjelovalo je 14 klubova iz pet država, a prvakom je drugi put zaredom postala momčad "Partizan Igokea" iz Beograda.

Sudionici 
  Široki Prima pivo, Široki Brijeg
  Budućnost, Podgorica
  Split Croatia osiguranje, Split
  Zadar, Zadar
  Cibona, Zagreb
  Zagreb Croatia osiguranje, Zagreb
  Helios, Domžale
  Geoplin Slovan, Ljubljana
  Union Olimpija, Ljubljana
  Crvena zvezda, Beograd
  FMP, Beograd
  Partizan Igokea, Beograd
  Vojvodina Srbijagas, Novi Sad
  Hemofarm STADA, Vršac

Rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Igrana četvrtzavršnica na dvije pobjede za prolaz, te potom turnir završne četvorice (Final Four).

Final Four 
Igran u Ljubljani 25. i 26. travnja 2007.

Izvori 
 ABA liga, arhiv sezona 
 kosarka.org, statistički centar 
 hrsport.net, NLB 2007./08.  rezultati

2007-08